Champagné-Saint-Hilaire est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

Son cadre privilégié, son gîte d'étape communal, ses gîtes de séjour, sa base de loisirs, ses artisans et commerçants, son haras et ses nombreuses associations très actives font de Champagné-Saint-Hilaire une commune dynamique et accueillante.

Géographie 
La commune est au premier rang en superficie (5,2 %) et au  en nombre d’habitants (5,2 %) sur les 40 communes composant le Pays civraisien.

Localisation 
Champagné-Saint-Hilaire est située dans le département de la Vienne, à  au sud de Poitiers.

La superficie de la commune est de .

Communes limitrophes

Géologie et relief 
La commune est l'une des plus élevées du département de la Vienne, derrière la colline de Prun située sur la commune d'Adriers.

Son point culminant, la butte de Fougeré, culmine à l’altitude de . Cette haute colline est l'expression topographique d'une structure tectonique profonde, un horst, qui remonte à la surface les terrains granitiques du massif ancien sous-jacent (d'une part entre les hameaux de Lime et du Pouyaud et, d'autre part, aux environs de Vieillemonnaie/Villemonnay). À son pied, des étendues de champs, de prés et d'étangs ont remplacé celles de bocages, de bois et de brandes qui existaient au .

Le horst de Champagné-Saint-Hilaire est la principale structure tectonique de la partie centrale du seuil du Poitou. Il est positionné sur un axe haut régional axe Nord-Ouest/Sud-Est, de direction dite sud-armoricaine. Cet axe part de Pouzauges en Vendée, passe par Vasles (Deux-Sèvres), Curzay-sur-Vonne, Lusignan et Champagné-Saint-Hilaire, et ses cassures se poursuivent  jusqu'aux environs de Limoges en passant par Availles-Limouzine (Vienne)

Deux autres horsts sont présents dans cette région du seuil du Poitou équidistante entre les Massifs central et armoricain : le  horst de Ligugé (Vienne) au nord et le horst de Montalembert (Deux-Sèvres) au sud. Mais le horst de Champagné-Saint-Hilaire est le plus proéminent des trois.

Climat 
Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs.

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat complétée par des études régionales prévoit en effet que la  température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « La Ferrière Airoux_sapc », sur la commune de La Ferrière-Airoux, mise en service en 1990 et qui se trouve à  à vol d'oiseau, où la température moyenne annuelle est de  et la hauteur de précipitations de  pour la période 1981-2010.
Sur la station météorologique historique la plus proche, « Poitiers-Biard », sur la commune de Biard,  mise en service en 1921 et à , la température moyenne annuelle évolue de  pour la période 1971-2000 à  pour 1981-2010, puis à  pour 1991-2020.

Urbanisme

Typologie 
Champagné-Saint-Hilaire est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Poitiers, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe , est catégorisée dans les aires de  à moins de .

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (88,5 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (88,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
terres arables (50,8 %), prairies (25,3 %), zones agricoles hétérogènes (12,4 %), forêts (9,8 %), zones urbanisées (1,7 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Risques majeurs 
Le territoire de la commune de Champagné-Saint-Hilaire est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique,  le transport de matières dangereuses, et à un risque particulier : le risque de radon. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle.

Risques naturels 
Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le Clain. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1983, 1999 et 2010.

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) et des tassements différentiels. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune. Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 98,4 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (79,5 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Depuis le , en application de la loi ÉLAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort.

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1995, 2003, 2005, 2011 et 2017 et par des mouvements de terrain en 1999 et 2010.

Risque particulier 
Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune de Champagné-Saint-Hilaire est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif.

Toponymie

Histoire 
Pendant l'été 507, une coalition commandée par Clovis, roi des Francs, cerne le royaume wisigoth d'Alaric II, qui tient sa cour dans la ville de Poitiers.

Voulon - et non Vouillé - serait le site de la bataille des Francs conduits par Clovis contre les Wisigoths d'Alaric II (les lieux cités par Henri Martin dans son « Histoire de France » sont : gué de la Biche, plateau de Sichar, plaine de Voulon, Mougon).

L'évêque d'Orléans,  de Beauregard, estimait également que, selon les antiquaires de l'Ouest, l'action avait dû s'engager au sud de Poitiers, aux anciens gués du Clain à Mougon, et surtout à Voulon et qu'elle s'est terminée dans les plaines en avant de Champagné-Saint-Hilaire.

Champagné-Saint-Hilaire accueille favorablement les premières avancées de la Révolution française. Elle plante ainsi son arbre de la liberté, symbole de la Révolution. Il devient le lieu de ralliement de toutes les fêtes et des principaux événements révolutionnaires, comme le brûlement des titres féodaux en décembre 1793. Pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Champagné-la-Montagne, hommage à la Montagne.

De violents combats ont lieu entre les résistants des FFI et la Wehrmacht le 13 août  1944.
Cette bataille a été engagée à l'initiative du maquis pour libérer les prisonniers sénégalais retenus dans les bâtiments du haras.

Politique et administration

Intercommunalité 
Champagné-Saint-Hilaire appartient à la communauté de communes de Gençay composée de neuf communes (Gençay, Saint-Maurice-la Clouère, Champagné-Saint-Hilaire, Sommières, Château Garnier, Saint-Secondin, Magné, Brion, La Ferrière-Ayroux), au canton de Gençay (La communauté plus Usson du Poitou), au Pays Civraisien (composé de quatre communautés de communes et de 40 communes) et à l'arrondissement de Montmorillon.

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives 
La commune relève du tribunal d'instance de Poitiers, du tribunal de grande instance de Poitiers, de la cour d'appel  Poitiers, du tribunal pour enfants de Poitiers, du conseil de prud'hommes de Poitiers, du tribunal de commerce de Poitiers, du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d'appel  de  Bordeaux, du tribunal des pensions de Poitiers, du tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Vienne, de la cour d’assises de la Vienne.

Services publics 
Les réformes successives de La Poste ont conduit à la fermeture de nombreux bureaux de poste ou à leur transformation en simple relais. Toutefois, la commune a pu maintenir le sien.

Politique environnementale 
Situé dans un environnement privilégié, la commune est sensible à la préservation de cet environnement.
Des points d'apports volontaires permettent de déposer les verres et cartons.

Une déchèterie ouverte tous les jours est à la disposition des habitants à Champagné-Saint-Hilaire. Une autre est située sur la commune de Gençay.

Jumelages 
 .

Population et société

Démographie 

En 2008, selon l'INSEE, la densité de population de la commune était de ,  pour le département,  pour la région Poitou-Charentes et  pour la France.

Enseignement 
Une école publique accueille 89 élèves répartis en 4 classes :
Classe des PS-MS : 25 élèves ;
Classe des GS-CP : 23 élèves ;
Classe des CE1-CE2 : 25 élèves ;
Classe des CM1-CM2 : 16 élèves.

Une école privée, sans contrat avec le ministère de l’Éducation nationale, est installée à la Boisnalière.

Sports 
La commune dispose de nombreux équipement sportifs : City Parc, terrains de football, courts de tennis, terrain de basket, terrain de pétanque, etc.

Le haras, ancienne propriété du baron Edmond de Rothschild, accueille une centaine de chevaux sur plus de  pour l'entraînement de chevaux de course, dressage, élevage.

Trois sentiers de promenades et de randonnée à la journée sont balisés sur la commune:
 Circuit 1 -  Sur les pas de André Léo, circuit thématique sur lequel vous trouverez des pupitres contenant des extraits du livre Un mariage scandaleux.
 Circuit 2 - .
 Circuit 3 - .

Économie

Commerces 
 Restaurant/Bar : Aux petits oignons.(fermeture prochaine)
 Agence Postale(hébergée par la mairie)
 Épicerie (épicerie, journaux, tabac, pain...)
 Magasin à la ferme
 Login Entreprise (conseil logistique, commerce de logiciels)
 ESCAL'LAB (label et production musicale)
 Garage Raveau (réparation automobile-station service)
 Animo Solution (Éducation canine.Pension et élevage canin et félin)
 Coiffure lonli lonla (coiffeuse)
 Escale bien-être (soins esthétiques)
 Haras : l'écurie Saint-Hilaire est un haras de 100 hectares qui accueillent une centaine de chevaux destinés aux courses. C'est une ancienne propriété du baron Edmond de Rothschild. L'association "Trot 86" qui gère l'écurie ouvre ses portes et en propose sa visite afin de découvrir ses centres d'activités d'entraînement de chevaux de course, dressage, élevage.
 Le relais du Haras (maison d'hôtes de charme)
 Gîte rural du Moulin-de-Chaume (gîte rural)
 Gîte d'étapes Eric-et-Julia
 Gîte d'étape Marguerite.

Agriculture 
Selon la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes, il n'y a plus que 44 exploitations agricoles en 2010 contre 51 en 2000.

Les surfaces agricoles utilisées ont diminué et sont passées de  hectares en 2000 à  hectares en 2010. 37 % sont destinées à la culture des céréales (blé tendre essentiellement mais aussi orges et maïs), 18 % pour les oléagineux (colza et tournesol), 20 % pour le fourrage et 19% reste en herbes.

 de tabac sont encore cultivés. C’est un des derniers témoignage de la culture du tabac dans le département de la Vienne.  sont produites chaque année en moyenne. Le tabac est revendu à la coopérative Poitou Tabac.

13 exploitations en 2010 (contre 25 en 2000) abritent un élevage de bovins ( têtes en 2010 contre  en 2000). C’est un des troupeaux de bovins les plus importants du département de la Vienne qui rassemblent  têtes en 2011. 11 exploitations en 2010 (contre 15 en 2000) abritent un élevage d'ovins ( têtes en 2010 contre  têtes en 2000). Cette évolution est conforme à la tendance globale du département de la Vienne. En effet, le troupeau d’ovins, exclusivement destiné à la production de viande, a diminué de 43,7 % de 1990 à 2007.

Tourisme et Loisirs 
La base de loisirs des Trois-Fontaines s'étend sur un espace naturel de .

Divers circuits de randonnées passent par la base de loisirs pour profiter du calme et de la beauté de ce site classé Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Cette zone a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.

Les deux étangs (un d’un hectare et demi et l’autre de six hectares) sont ouverts à la pêche communale. Tout au long de l’année la commune et de nombreuses associations animent cet espace. Des jeux d’enfants sont accessibles, une aire de pique nique, un mini-golf, un barbecue ainsi qu’un terrain de boules.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Patrimoine religieux 
 L'église romane de Champagné-Saint-Hilaire est dédiée à saint Gervais et à saint Protais. Le portail a été inscrit au titre des monuments historique en 1925.

 Abbaye de Moreaux dont l'église est inscrite comme Monument historique depuis 1930.
 La croix de Tringalet, surnommée aussi, la croix Saint-Braillard : elle date de 1847. Les villageois y amenaient les enfants colériques pour les calmer d’où son surnom. Les jeunes mariées venaient, aussi, y accomplir trois fois le tour pour ne pas être stériles.

Patrimoine naturel 
 Le village est perché sur un horst, la butte de Fougeré, qui atteint .

Le coteau de la Cueille 
Le coteau de la Cueille est situé sur le territoire de deux communes : Champagné-Saint-Hilaire et Sommières-du-Clain. Cette région est marquée par la jonction entre les terres de brandes situées au Nord-Est du département de la Vienne et les Terres Rouges à châtaignier (ce sont des sols couleur acajou, siliceux, dérivés d’argiles ferrugineuses à silex provenant d’épandages superficiels du Massif central) du Sud-Est. Le Clain y a taillé son lit dans les calcaires et il dessine de profonds méandres. Ces derniers sont surmontés de coteaux dont la dénivellation reste modeste : environ une trentaine de mètres. Toutefois, par endroits, la pente peut être assez raide. C’est, notamment, le cas  pour le coteau de la Cueille.

Le coteau comprend un versant boisé qui est orienté Nord-Ouest. Cette orientation a créé un microclimat caractérisé par sa fraîcheur et son humidité. En bas de la pente des affleurements rocheux massifs apparaissent. Ce bois qui s’est développé dans cet environnement, est essentiellement constitué de charmes et de chênes pédonculés  mêlés de quelques tilleuls. La strate arbustive est dominée par le noisetier qui est très abondant.

La strate herbacée de la forêt du coteau de la Cueille est très spectaculaire visuellement en raison de la floraison, au printemps, de plusieurs plantes aux coloris éclatants : d’abord, le blanc des anémones, le bleu des jacinthes et le jaune des lamiers puis aux mois d’avril et de mai avec le violacé de la Lathrée clandestine.

Le microclimat du coteau a permis, aussi, le développement de plusieurs espèces de fougères, dont la Scolopendre.

Toutefois, malgré sa beauté esthétique le coteau de la Cueille doit, d’abord, son classement et sa protection en tant que zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique  (ZNIEFF) à la présence de deux plantes d’une grande rareté : l’Hellébore vert et l’Aspérule odorante.

Équipements culturels 
La bibliothèque municipale est dotée d’un espace spécifique pour y présenter son fonds d’ouvrages et accueillir le public. Un poste informatique ainsi qu'un accès Internet sont mis à disposition des utilisateurs.

La bibliothèque municipale travaille en partenariat avec la bibliothèque départementale de la Vienne et le Pays Civraisien. Cette dernière a déposé  ouvrages qui sont renouvelés deux fois par an. Une navette permet de répondre aux demandes spécifiques des lecteurs aussi rapidement que possible. La bibliothèque départementale de la Vienne et le Pays Civraisien apporte aussi son aide pour les animations (expositions, auteurs, conteurs…).

Personnalités liées à la commune 
 André Léo (Léodie Béra) (1824-1900), romancière, journaliste et féministe française. qui passa ici son enfance, son père y étant juge de paix.
 Joseph-Charles Béra (1758-1839), homme politique.

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des communes de la Vienne
 Anciennes communes de la Vienne

Liens externes 

 
 
 
 Site de la mairie
 Champagné-Saint-Hilaire sur le site de l'Institut géographique national (archive)

Notes et références

Notes et cartes 
 Notes

 Cartes

Références 

Commune dans la Vienne
Aire urbaine de Poitiers
Aire d'attraction de Poitiers